Mejillones puede referirse a:
 Mytilidae, un molusco conocido comúnmente como mejillón (ver también Mejillón (desambiguación));
 en Bolivia
 Provincia de Mejillones, una subdivisión administrativa de Bolivia;
 Departamento de Mejillones, un obsoleto departamento boliviano del litoral;
en Chile
 Mejillones, comuna y ciudad en el norte de Chile;
 Club Escuela Municipal Mejillones, un club deportivo de la ciudad chilena homónima;
 Península de Mejillones, un accidende geográfico costero de la Región de Antofagasta, Chile;
 Estadio Municipal de Mejillones, un estadio de la ciudad chilena homónima;
 Museo Municipal de Mejillones, un museo en la ciudad chilena homónima;
 Cementerio de Mejillones, un cementerio declarado monumento nacional en la isla chilena Navarino;